Бортники — старинное название людей, занимавшиеся пчеловодством (см. Бортевое пчеловодство).

Также Бортники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бортники — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Бортники — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Бортники — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Бортники — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Бортники 1 — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Бортники 2 — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Бортники — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Бортники — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Бортники — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Бортники — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Бортники — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Бортники — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Бортники — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Бортники — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Бортники — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Бортники — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Бортники — село в Винницкой области, Тульчинский район.
 Бортники — село в Ивано-Франковской области, Тлумачский район.
 Бортники — село в Киевской области, Фастовский район.
 Бортники — село в Львовской области, Жидачовский район.

См. также 

 Большие Бортники